

Patronyme 
Le nom Ken Kennedy est porté par les personnes suivantes :
 Ken Kennedy (1941-2022), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 Ken Kennedy (1945-2007), un informaticien américain ;
 Ken Kennedy (né en 1976), un catcheur professionnel américain ;
 Ken Kennedy, chanteur faisant partie du duo nommé The Specialists que celui-ci a créer avec sa femme, Kitt Kennedy.

Voir aussi 
 (17555) Kenkennedy, astéroïde.